Бахтия́р Шахабутди́нович Ахме́дов (; 5 августа 1987. с. Нижнее Казанище, Буйнакский район, Дагестанская АССР, СССР) — российский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр 2008 года, двукратный чемпион России, призёр чемпионата Европы.

Биография 
Родился 5 августа 1987 года в с. Нижнее Казанище, Буйнакского района. По национальности — кумык. Завершил спортивную карьеру в 2012 году. 

Окончил Ростовский государственный университет.

17 февраля 2013 года был госпитализирован в Махачкале с огнестрельным ранением в живот. По информации Федерации борьбы Дагестана Ахмедов случайно выстрелил в себя сам, взявшись за пистолет во время езды на автомобиле. В результате операции пуля была извлечена, жизнь пострадавшего вне опасности.

Допинговый скандал. Золото Олимпийских игр 
29 августа 2016 года борец вольного стиля Артур Таймазов, которому Бахтияр уступил в финале на летних Олимпийских играх в Пекине 2008 года, был официально лишён золотой медали и звания олимпийского чемпиона за провал допинг-тестов, проведенных МОК повторно. В итоге золото было присвоено Бахтияру Ахмедову, 2 декабря 2018 года в Москве он получил золотую медаль Игр 2008 года.

Награды и звания 
 Заслуженный мастер спорта России
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXIX Олимпиады 2008 года в Пекине (2009)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте Федерации спортивной борьбы России
 Профиль на сайте ЦСКА

Борцы России
Чемпионы России по вольной борьбе
Олимпийские чемпионы по борьбе
Олимпийские чемпионы от России
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2008 года